Марикопа може да се отнася за:
 марикопа – индианско племе
 Марикопа – окръг в щата Аризона, САЩ
 Марикопа – град в окръг Пинал, щата Аризона, САЩ
 Марикопа – град в окръг Кърн, щата Калифорния, САЩ